Les élections régionales ont eu lieu les 21 et .

Têtes de liste départementale

Résultats

Alsace

Départementaux

Bas-Rhin 
* liste du président sortant

Haut-Rhin 
* liste du président sortant

Références

Annexes

Articles connexes 

 Conseil régional d'Alsace
 Élections régionales françaises de 2004

Liens externes 

 Résultats dans le Bas-Rhin
 Résultats dans le Haut-Rhin

Election regionale de 2004 en Alsace
Alsace
regionale 2004